Крупеников — русская фамилия.

Известные носители:
 Крупеников, Игорь Аркадьевич (1912—2013) — учёный-энциклопедист, почвовед, географ, исследователь чернозёмов, историк науки.
 Крупеников, Сергей Иванович (1963—2012) — советский актёр-ребёнок.

См. также 
 Крупенников
 Крупников